Мрежа може да се отнася за:

 Електроснабдителна мрежа
 Рибарска мрежа
 Компютърна мрежа
 Локална мрежа
 Виртуална частна мрежа
 Виртуална локална мрежа
 Социална мрежа
 Речна мрежа
 Персонална мрежа
 Пътна мрежа
 Контактна мрежа
 Мрежа (спорт)
 Мрежа – орган
 Мрежа на Петри
 Мрежичка за коса
 Невронна мрежа
 Телена мрежа
 Търговска мрежа
 Телекомуникационна мрежа
 Глобална мрежа
 Оптично-коаксиална мрежа
 Телефонна мрежа
 Аналогова телефонна мрежа
 Клетъчна мрежа
 Хранителна мрежа
 Мрежа (партия), политическа партия в Словакия

Вижте също 
 мрежата може да се отнася за:
 Интернет
 Тъмна мрежа
 Уеб
 Дълбока мрежа
 Мрежата – бивше телевизионно предаване по БНТ
 Телевизионна мрежа – филм
 Мрежичка – съзвездие